Osoby o tym nazwisku:
 Cezar Orszanski – radziecki animator i reżyser filmów animowanych
 Isaak Orszanski – rosyjski lekarz psychiatra